Het Franse handbalteam is het nationale team van Frankrijk voor mannen. Het team vertegenwoordigt de Franse handbalfederatie Fédération Française de Handball.

Resultaten

Olympische Spelen

Wereldkampioenschappen

Europese kampioenschappen

Zie ook 
 Frans handbalteam (vrouwen)

Nationaal handbalteam
Nationaal handbalteam
Handbal